De Heliantheini  (briljantkolibries) vormen samen met de Lesbiini een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie (Trochilidae). De geslachtengroep bestaat uit 14 geslachten:
 Geslacht Aglaeactis (4 soorten glanskolibries)
 Geslacht Boissonneaua (3 soorten hoornkolibries)
 Geslacht Clytolaema (1 soort: Braziliaanse robijnkolibrie over naar Heliodoxa)
 Geslacht Coeligena (11 soorten inkakolibries)
 Geslacht Ensifera (1 soort: zwaardkolibrie)
 Geslacht Eriocnemis (11 soorten pluimbroekjes)
 Geslacht Haplophaedia (3 soorten pluimbroekjes)
 Geslacht Heliodoxa (10 soorten briljantkolibries)
 Geslacht Lafresnaya (1 soort: draadvleugelkolibrie)
 Geslacht Loddigesia (1 soort: vlagkolibrie)
 Geslacht Ocreatus (3 soorten pluimbroekjes)
 Geslacht Pterophanes (1 soort: saffiervleugelkolibrie)
 Geslacht Urochroa (2 soorten bergnimfen)
 Geslacht Urosticte (2 soorten wittipkolibries)

Taxonomie
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Heliantheini en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries